Storm International is een Nederlandse houdstermaatschappij die actief is in de gokindustrie. Het bedrijf werd in 1992 opgericht door de Brit Michael Boettcher. De holding beheert ook bedrijfsruimten en restaurants.

Geschiedenis 
Het bedrijf begon zijn activiteiten in 1992 in Moskou door Michael Boettcher.

In 1997 werd het "Shangri La" casino gelanceerd in het gebouw van de bioscoop "Rusland" op het Poesjkinplein in het centrum van Moskou. Toen, in 2001, opende het bedrijf "Super Slots" — een netwerk van gokhallen. In 2009 betrad het bedrijf de markt van Wit-Rusland. In 2012 werd Shangri La Tbilisi geopend. Het eerste casino van het bedrijf in de EU, SL Casino Riga, werd in 2017 geopend. Het werd de 4e in het GOS, is één geworden met de instellingen in Tbilisi, Jerevan en Minsk. Vanaf 2018 had het bedrijf een netwerk van gokhallen in Duitsland en Shangri La Casino in Armenië, Wit-Rusland, Georgië, Letland Kirgizië en Tadzjikistan.

Na de legalisatie van het gokbedrijf in Oekraïne in 2020, was Storm International het eerste om casino's in Kiev en in Kharkiv in 2021 onder het merk Shangri La Casino en lanceerde zeven "Slots City" locaties in vier steden. In december 2019 werd Gamedev LLC geregistreerd, die een licentie ontving om in Oekraïne van de Commissie te werken voor de regulering van gokken en loterijen.

Casino Shangri La Moscow maakte een recordloterijprijs op 07.07.07 — $ 1 miljoen dollarprijs voor één casinospeler.

Casino